1,3,5,7,9,11,13,15,17-циклооктадеканонин или цикло[18]углерод — аллотропная модификация углерода с молекулярной формулой  Молекула представляет собой кольцо из восемнадцати атомов углерода, связанных чередующимися тройными и одинарными связями.

Структура и свойства 
В 1989 году впервые было продемонстрировано существование цикло[18]углерода в газовой фазе. Цикло[18]углерод является самым маленьким термодинамически стабильным цикло[n]углеродом с торсионным напряжением 72 килокалорий на моль. Долгое время точная структура цикло [18] углерода оставалась неизвестной. В зависимости от способа вычислений предлагалась либо структура с кумулированными двойными связями (кумулены), либо структура с сопряженными одинарными и тройными связями, которая считалась более стабильной. В обоих случаях все атомы sp-гибридизованы.

В 2019 году команды из IBM и Оксфордского университета синтезировали его в твердом состоянии путем электрохимического декарбонилирования нескольких участков циклобутанона:

Выяснение структуры показало, что цикло [18] углерод имеет сопряженные одинарные и тройные связи. Первоначальные исследования показывают, что он обладает полупроводниковыми свойствами. Кроме того, предполагается, что он демонстрирует нелинейно-оптические эффекты.

Перспективы применения 
Исследователи надеются, что благодаря реакционной способности соединения получат дополнительные углеродные аллотропы, особенно фуллерены, или другие богатые углеродом соединения. Кроме того, синтез рассматривается как шаг к производству транзисторов в области молекулярной электроники.

Источники 

Ароматические соединения